«Mare Rouge» puede referirse a:
 Mare Rouge, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de La Tortuga.
 Mare-Rouge, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Môle-Saint-Nicolas.